Стригино — многозначный термин.

Населённые пункты 
Россия

 Стригино — микрорайон в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
 Стригино — село, Владимирская область, Муромский район.
 Стригино — деревня, Смоленская область, Починковский район.
 Стригино — деревня, Тульская область, Алексинский район.
 Стригино — деревня, Ярославская область, Рыбинский район.

Аэропорт (авиация) 
 Стригино — аэропорт в Нижнем Новгороде.

См. также 
 Стригинский сельсовет — сельский совет в Белоруссии.
 Стригин-Оболенский — русская фамилия.